Gymnoschoenus är ett släkte av halvgräs. Gymnoschoenus ingår i familjen halvgräs. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvgräs
Gymnoschoenus